Шибаево — топоним России:
 Шибаево — озеро в Алтайском крае;
 Шибаево — село в Еткульском районе Челябинской области;
 Шибаево — урочище в Алтайском крае, располагается к северу от одноимённого озера.